Сарк (, ) — река, протекающая по границе между Англией и Шотландией на территории Великобритании. Впадает справа в реку Эск.

История 
В 1448 году  между войсками Шотландии и Англии, возглавляемыми соответственно  и Генри Перси, 2-м графом Нортумберлендом, закончившаяся победой шотландцев.

В 1791 году реку Сарк упомянул в своей поэме «Such a Parcel of Rogues in a Nation» шотландский поэт Роберт Бёрнс.

Климат

Примечания 

Бассейн Ирландского моря
Реки Англии
Реки Шотландии
Бывшие пограничные реки
Англо-шотландская граница